

Polska

Miasta 
 Nowe Miasto Lubawskie – miasto powiatowe w województwie warmińsko-mazurskim
 Nowe Miasto nad Pilicą – miasto w powiecie grójeckim
 Nowe Miasto Korczyn – dawna nazwa Nowego Korczyna
 Nowe Miasto – miasto w powiecie płońskim

Wsie (dawne miasta) 
 Nowe Miasto nad Wartą – wieś gminna w powiecie średzkim

Dzielnice i części miast 
 Nowe Miasto – osiedle Białegostoku
 Nowe Miasto – historyczna dzielnica Gorzowa Wielkopolskiego
 Nowe Miasto – historyczna część Kalisza
 Nowe Miasto – część Krakowa
 Nowe Miasto – dzielnica Międzyrzeca Podlaskiego
 Nowe Miasto – historyczne osiedle i obszar w Mińsku Mazowieckim
 Nowe Miasto – dzielnica Polic
 Nowe Miasto – historyczna dzielnica Poznania
 Nowe Miasto – część Rzeszowa
 Nowe Miasto – część Szczecina
 Nowe Miasto – dzielnica Tczewa
 Nowe Miasto – historyczna część Torunia
 Nowe Miasto – część Tykocina
 Nowe Miasto – dzielnica Wałbrzycha
 Nowe Miasto – dzielnica Wodzisławia Śląskiego
 Nowe Miasto – historyczna część Warszawy
 Nowe Miasto – historyczna część Wrocławia
 Nowe Miasto – dzielnica Elbląga
 Nowe Miasto – osiedle Zamościa
 Nowe Miasto – dzielnica Zielonej Góry
 Nowe Miasto – część miasta Dzierżoniów
 Nowe Miasto – część miasta Zduńska Wola
 Nowe Miasto – część miasta Zgierz

Białoruś 
biał. Новае Места
 Nowe Miasto – historyczna część Mińska

Czechy 
cz. Nové Město
 Nowe Miasto – dzielnica Pragi
 Nowe Miasto – dzielnica Karwiny
 Nowe Miasto nad Metują
 Nové Město pod Smrkem
 Nové Město na Moravě

Litwa 
Dwie miejscowości na Litwie:
 Nowe Miasto, okręg kłajpedzki
 Nowe Miasto, okręg poniewieski

 Nowe Miasto – dzielnica Wilna

Słowacja 
słow. Nové Mesto
 Kysucké Nové Mesto
 Nové Mesto – dzielnica Bratysławy

Ukraina 
ukr. Нове Місто 
 Nowe Miasto (obwód czerkaski)
 Nowe Miasto (obwód lwowski)
 Nowe Miasto (obwód winnicki)
 Nowe Miasto – śródmiejska dzielnica Kamieńca Podolskiego
 Nowe Miasto – osiedle w Kownie
 Nowe Miasto – przystanek kolejowy w Nowym Mieście, w obwodzie lwowskim

Inne 
 Nowe Miasto – fikcyjna miejscowość słonia Benjamina Blümchena
 Nowe Miasto – gmina wiejska, siedziba Nowe Miasto

Analogiczne nazwy 
 Neustadt – j. niemiecki